

Шилінський сільський округ — адміністративна одиниця, Джангельдинський район, Костанайська область
 Шилінський сільський округ — адміністративна одиниця, Наурзумський район, Костанайська область